Памятник жене моряка (Архангельск)
 Памятник жене моряка (Балтийск)
 Памятник жене моряка (Барселона)
 Памятник жене моряка (Галаксиди)
 Памятник жене моряка (Глостер)
 Памятник жене рыбака (Льорет-де-Мар)
 Памятник жене моряка (Мармарис)
 Памятник жене моряка (Мурманск)
 
 Памятник жене моряка (Осло)
 Памятник жене моряка (Одесса)
 Памятник жене моряка (Россес-Пойнт)
 Памятник жене моряка (Санкт-Петербург)

См. также 
 Памятник вдове погибшего моряка (Находка)